Concordiatempel sind der griechischen Göttin Concordia gewidmete Tempel.

Bekannte Concordiatempel sind bzw. waren:
 Concordiatempel (Agrigent)
 Concordia-Tempel in Laxenburg, siehe Schlösser von Laxenburg
 Concordia-Tempel (Rom)